Valtin peut faire référence à :

Personnalités 

 Albert Valtin (1937-2015), joueur de basket-ball soviétique.
 Jan Valtin (1905-1951), pseudonyme de Richard Julius Hermann Krebs, espion soviétique allemand.
  (né en 1943), chercheuse allemande en sciences de l'éducation.
  (1925-2018), joueur de football américain.

Toponyme 

 Le Valtin, commune française du Massif des Vosges située dans le département des Vosges en Lorraine, dans la région Grand Est.
 Le Grand Valtin, section de la commune française de Ban-sur-Meurthe-Clefcy, dans le département des Vosges.